Grego demótico (dimotikí) - antigo dialeto, hoje a língua oficial da Grécia (língua grega)
 Egípcio demótico - forma de escrita da língua egípcia

Desambiguação